

Architettura 
 Casement Park – stadio di Belfast, nell'Irlanda del Nord

Persone 
 Chris Casement – calciatore nordirlandese
 Roger Casement – diplomatico britannico proveniente dall'Irlanda